La route nationale 102 désigne notamment :

 Route nationale 102 en France métropolitaine
 Route nationale 102 à La Réunion
 Route nationale 102 en Espagne
 Route nationale 102 en Slovénie

Voir aussi